Бич Крик има више значења:
 Бич Крик (Аљаска)
 Бич Крик (Пенсилванија)